Osoby:
 Alphaeus Philemon Cole – amerykański artysta malarz, rytownik i akwaforcista, pedagog
 Andy Cole – angielski piłkarz
 Ashley Cole – angielski piłkarz
 Carlton Cole – angielski piłkarz
 Chad Cole – amerykański model i aktor
 Cheryl Cole – brytyjska piosenkarka
 Chris Cole – profesjonalny skateboarder
 Christopher Okoro Cole – polityk Sierra Leone
 Darrell S. Cole – amerykański sierżant
 Joe Cole – angielski piłkarz
 Keyshia Cole – amerykańska wokalistka
 Leslie Cole (ur. 1987) – amerykańska lekkoatletka, sprinterka
 Lily Cole – angielska modelka i aktorka
 Martina Cole – angielska pisarka
 Nat King Cole – amerykański pianista jazzowy i piosenkarz
 Natalie Cole – amerykańska piosenkarka
 Stephen Cole Kleene – amerykański matematyk
 Thomas Cole – amerykański malarz i poeta romantyczny
 Tom Cole – amerykański polityk
 William Charles Cole Claiborne – amerykański prawnik i polityk
 William Hinson Cole – amerykański prawnik, lekarz i polityk
 William Purington Cole Jr. – amerykański polityk
 Cole Porter – amerykański kompozytor 
 Cole Sprouse – amerykański aktor

Miejscowości w USA:
 Cole – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie McClain
Gminy w USA:
 Cole (ang. Cole Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sebastian
 Cole (ang. Cole Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Benton
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Cole (ang. Cole County) – w stanie Missouri

Miejscowości we Francji:
 Saint-Jean-de-Côle
 Saint-Pierre-de-Côle

Osady w polsce:
 Cole – kaszubska osada letniskowa

Inne miejscowości:
 Cole Bay – miasto na wyspie Sint Maarten

Inne:
 Cole Turner – fikcyjna postać z serialu Czarodziejki
 Przygody Sebastiana Cole – amerykańska komedia obyczajowa
 USS "Cole" – nazwa okrętów amerykańskich